Proposition Infinity () — четвёртый эпизод шестого сезона мультсериала «Футурама».

Сюжет 
Эпизод посвящён робосексуальным отношениям между Эми и Бендером. В начале эпизода Киф и Эми живут совместной жизнью, что означает, что он простил её за отношения с Зеппом в «Футурама: Зверь с миллиардом спин». Однако выясняется, что Эми нравятся преимущественно плохие парни. А кто идеальный плохой парень? Конечно же, Бендер! Эми готова развестись с Кифом и выйти замуж за Бендера, но браки между людьми и роботами запрещены. Принятие поправки № наконец-то позволит решить эту проблему, но у поправки множество противников, в том числе родители Эми и профессор Хьюберт Фарнсворт. Кажется, что у поправки нет шансов.

Однако на дебатах, посвящённых поправке, выяснилось, что Профессор сам испытывал в молодости влечение к женороботу. Но женоробот изменил ему с роботом. Поправка была принята, но Бендер и Эми так и не поженились: Бендер не мог долго жить с одной партнёршей и вернулся к своей обычной полигамной жизни с женороботами. Зато к Эми вернулся Киф, на этот раз в косухе и на мотоцикле.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала

 Гипер-цыплёнок
 Лео и Инез Вонг
 Смитти
 Урл
 Роберто
 Робопроповедник
 Робот-Гедонист
 Робот-Толстяк

Изобретения будущего 
 Консервирование погоды — технология для помещения какого-либо вида погоды в стеклянную банку.

Ссылки на культурные явления 
 Эпизод иронизирует по поводу Поправки 8 к Конституции Калифорнии (как известно, символ бесконечности  изображается как лежащая на боку восьмёрка), с принятием которой в ноябре 2008 года были запрещены однополые браки в Калифорнии, введённые в штате несколькими месяцами ранее.
 Плакат с изображением головы Ричарда Никсона и надписью «despair» (отчаяние) — это пародия на предвыборный плакат Барака Обамы «hope» (надежда).
 Бендер, расклеивающий по всему городу свои портреты из мозаики, — отсыл к известному стрит-артеру, известному под именем Space Invader, а, возможно, и к фильму легендарного анонимного стрит-артера Бэнкси «Выход через сувенирную лавку», вышедшего на экраны за полгода до релиза этой серии «Футурамы».
 Мозаика с головой Бендера напоминает изображение руки с вытянутым средним пальцем.
 Над камином в исправительном религиозном лагере можно увидеть висящий коврик с изображением двухтактного выпрямителя (моста Гретца). Эти же коврики находятся и на воротах лагеря.
 Остров-тюрьма, на котором держат Бендера, очень похож на Алькатрас.
 Во время ловли торнадо видно летающий дом — это, вероятно, отсылка к книге «Удивительный волшебник из страны Оз». Также на доме виден портрет Бендера, хотя он ещё не выходил из корабля и, возможно, это отсылка к Жестяному Дровосеку из той же книги.

Ссылки 
 Proposition Infinity на Futurama wiki
 

Proposition Infinity
Эпизоды сериалов на ЛГБТ-тематику